Sa mère la pute peut désigner :
  Une expression du vocabulaire injurieux, dérivée du terme « Fils de pute » ;
 Sa mère, la pute,  téléfilm français réalisé en 2000, par Brigitte Roüan.